Steenblock ist der Familienname folgender Personen:

 Rainder Steenblock (* 1948), deutscher Politiker (Grüne)
 Volker Steenblock (1958–2018), deutscher Philosoph und Fachdidaktiker

Siehe auch:
 Steinblock